Thomas Onslow ist der Name folgender Personen:

* Thomas Onslow, 2. Baron Onslow (1679–1740), englischer Politiker
 Thomas Onslow, 2. Earl of Onslow (1754–1827), englischer Adliger und Politiker